Ступини има више значења:

 Ступини (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ступини (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији